Shikaripur (Shimoga), een plaats in de Indiase staat Karnataka
Shikarpur (Bulandshahr), een plaats en gemeente in de Indiase staat Uttar Pradesh